Dombóvár beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Dombóvár
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Dombóvár
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Dombóvár